Osoby o tym nazwisku:
 Carol Sherriff – australijska tenisistka
 Robert Cedric Sherriff – angielski pisarz